Вожакин — русская фамилия. Известные носители:

 Вожакин, Георгий Михайлович (1921—2003) — Герой Советского Союза. 
 Вожакин, Михаил Георгиевич (род. 1952) — российский генерал-полковник.